Чемпіонат Мальти з футболу 2019—2020 () — 105-ий сезон чемпіонату Мальти з футболу. У зв'язку з Пандемією COVID-19 18 травня 2020 року Футбольна асоціація Мальти вирішила припинити проведення турніру. Переможцем визнали Флоріану, жоден з клубів не залишив Прем'єр-лігу.

Клуби

Турнірна таблиця

Результати

Лідери чемпіонату

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт 
 Прем'єр-ліга на сайті uefa
 Прем'єр-ліга Мальти на сайті soccerway

2020
Мальта
Мальта
2019 у Мальті
2020 у Мальті